Сезон ФК «Реал Мадрид» 2019-2020 season - 116-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Мадрид і його 89-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Охоплює проміжок часу від 1 липня 2019 до 7 серпня 2020 року.

Форма 
Постачальник: Adidas / Спонсор: Fly Emirates

Гравці

Трансфери

Прийшли 

 Загальні витрати: €352.5M

Пішли 

 Загальний дохід: €132.1M

Чистий дохід:  €190.4M

Передсезонні та товариські матчі 
Реал Мадрид взяв участь у Міжнародному кубку чемпіонів і 2019 Audi Cup.

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей 

Реал Мадрид почав боротьбу зі стадії 1/16 фіналу.

Суперкубок Іспанії 

Жеребкування відбулось 11 листопада 2019 року.

Ліга чемпіонів УЄФА 

Реал розпочав змагання з групового етапу.

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Статистика гравців

Статистика гравців 

‡ Гравець залишив клуб у середині сезону

Голи

«Сухі» матчі

Дисциплінарні покарання

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Реал Мадрид»
Реал Мадрид